

Patronyme 

 Nicolas-Julien Forgeot (1758-1798), librettiste, homme de lettres et dramaturge français ;
 Jules Étienne Marie Forgeot (1809-1877), général français ;
 Claude-Édouard Forgeot (1856-1888), sculpteur français ;
 Pierre Forgeot (1888-1956), homme politique français ;
 Jean Forgeot (1905-2000), haut fonctionnaire français, secrétaire général de la présidence de la République française ;
 Antoine Forgeot (1933-2020), moine bénédictin français, abbé de Fontgombault de 1977 à 2011.

Toponyme 

 Saint-Forgeot, commune française située dans le département de Saône-et-Loire et la région Bourgogne.